Сувчинский — фамилия

Известные носители 
 Сувчинский, Корнилий Евтихиевич (1856—1917) — русский политик, государственный и общественный деятель.
 Сувчинский, Пётр Петрович (1892—1985) — советский музыкант, философ, музыкальный писатель и организатор, публицист.